Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Betty Stöve e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Ilana Kloss e Betty-Ann Dent 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Betty Stöve /  Wendy Turnbull (Campionesse)

 Billie Jean King /  Martina Navrátilová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1979